«Депортиво Алаве́с» () или просто «Алаве́с» — испанский футбольный клуб из города Витория-Гастейс, в провинции Алава, в автономном сообществе Страна Басков.

Лучшие годы клуба пришлись на начало XXI века, когда команда регулярно финишировала в верхней части чемпионата Испании, постоянно участвуя в борьбе за попадание в еврокубки (дважды эта борьба увенчивалась успехом). Лучшим результатом в чемпионате является 6-е место в сезоне 1999/00, в котором команда уступила всего три очка вице-чемпиону.

Но главного достижения в своей истории «Алавес» добился в следующем сезоне, в своём дебютном выступлении в еврокубках, неожиданно пробившись в финал Кубка УЕФА, в котором в овертайме уступил английскому «Ливерпулю» со счётом 4:5.

История

«Алавес» в XX веке 
Основанный в 1921 году «Алавес» стал первой в истории командой, поднявшейся из Сегунды в Ла Лигу по итогам сезона 1929/30. После трёх сезонов в высшей футбольной лиги Испании «Алавес» вылетел обратно в Сегунду и в течение 16 лет играл во второй и третьей испанских лигах. В 1954 баскский клуб вновь вернулся в высшую лигу, проведя в ней два сезона. После очередного вылета в Сегунду провёл 42 сезона в низших дивизионах, опускаясь до 4-й испанской лиги (1970—1971, 1986—1990).

В 1997-98 гг. «Алавес» выиграл чемпионат во второй испанской лиге и вернулся в Примеру. В сезоне 1999/2000 команда заняла почётное 6-е место, уступив вице-чемпиону страны всего 3 очка. При этом по ходу сезона баски дважды обыграли «Барселону» (2:1 и 0:1), а дома взяли вверх над «Депортиво» из Ла-Коруньи, ставшим чемпионом страны.

Начало XXI века 
В сезоне 2000/01 «Алавес» занял более скромное 10-е место в чемпионате Испании, зато впервые в истории сумел добраться до финала Кубка УЕФА. По пути к финалу «Алавес» выбил из борьбы миланский «Интер» и немецкий «Кайзерслаутерн». В финале, состоявшемся 16 мая 2001 года, баски в упорной игре проиграли со счётом 5:4. Основное время завершилось вничью со счётом 4:4, а в дополнительное время Делфи Гели-и-Роура на 117-й минуте встречи срезал мяч в свои ворота. Этот гол принёс победу «Ливерпулю», так как тогда действовало правило «золотого гола».

После ещё двух сезонов в Ла Лиге баскский клуб вновь вылетел в Сегунду. В 2005-06 году «Алавес» вернулся в высший чемпионат, но всего на один сезон, заняв по его итогам 18-е место. Следующие 10 лет баскский клуб провёл, играя во второй и третьей испанских лигах, после чего вернулся в высший дивизион.

Триумфальное возвращение 
В сезоне 2016/17 «Алавес» произвёл настоящий фурор, став серьёзной проблемой для грандов. Баски сумели отобрать очки у всех лидеров чемпионата за исключением мадридского «Реала», а победа над «Барселоной» на «Камп Ноу» (1:2) стала одной из главных неожиданностей турнира. На протяжении сезона «Алавес» демонстрировал дисциплинированную и слаженную игру, особенно в обороне. В результате команда заняла 9-е место. Помимо яркого выступления в чемпионате «Алавес» сумел дойти до финала Кубка Испании. В полуфинале баски выбили из розыгрыша «Сельту», делавшую ставку именно на Кубок страны (1:0, 0:0). В финале «Алавес» по всем статьям уступил «Барселоне» со счётом 3:1.

В сезоне 2017/18 «Алавес» занял в испанской Примере скромное 14 место (из 20), забив 40 голов и пропустив 50 в 38 матчах.

Достижения

Национальные 
Кубок Испании
 Финалист: 2016/17
Сегунда
 Победитель (4): 1929/30, 1953/54, 1997/98, 2015/16
Сегунда B
 Победитель (4): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2012/13
Терсера
 Победитель (6): 1940/41, 1960/61, 1964/65, 1967/68, 1973/74, 1989/90

Международные 
Кубок УЕФА:
 Финалист: 2000/01

Статистика сезонов 

В системе футбольных лиг Испании играет резервная команда клуба — «Алавес В».

Выступления в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Текущий состав 

По состоянию на 13 января 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Испании
Футбол в Стране Басков
ФК «Алавес»